Константин IV:
 Константин IV (652—685) — византийский император (668—685)
 Константин IV Хлиарин (? — 1157) — патриарх Константинопольский (1154—1156)
 Константин (IV) Маврокордат (1711—1769) — господарь Молдавского княжества; он же — Константин III Валашский
 Константин (IV) Раковицэ (ум. 1764) — господарь Валашского княжества (1753—1756 и 1763—1764); он же — Константин V Молдавский
 Константин IV Мухранский (1782—1842) — последний мухранбатони (1801)

См. также 
 Костандин IV
 Константин I (значения)
 Константин II (значения)
 Константин III (значения)
 Константин V (значения)
 Константин VI